Domingo Santa Cruz ist der Name folgender Personen:

* Domingo Santa Cruz (Musiker) (1884–1931), chilenischer Tangomusiker
 Domingo Santa Cruz Wilson (1899–1987), chilenischer Komponist